Die 25. Schacholympiade 1982 fand vom 29. Oktober bis 16. November 1982 in Luzern (Schweiz) statt. Es war die zehnte Schacholympiade der Frauen.

Übersicht 

Bei der 25. Schacholympiade 1982 in Luzern spielten 45 Teams der Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Luzern wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Luzern folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wrtg (Buchholzwertung)
 Summe der Mannschaftspunkte

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Die Mannschaft der Dominikanischen Republik reiste nicht an. Zur ersten Runde war sie noch gegen Indien ausgelost, wurde dann aber aus dem Turnier genommen.
 Damit ergab sich eine ungerade Teilnehmerzahl. In jeder folgenden Runde war eine Mannschaft spielfrei, was mit 1,5 Brettpunkten bewertet wurde.

Weblinks 

 10th Women's Chess Olympiad: Lucerne 1982 auf Olimpbase

1982 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 1982
Frauenschachturnier